Glenn Turner (1964) ausztrál bobos, olimpikon
 Glenn Turner (1964) angol nemzetközi labdarúgó-partbíró
 Glenn Turner (1984) olimpiai bronzérmes ausztrál gyeplabdázó